Afanàssievka (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Afanàssievka (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia